ТФЗ — многозначная аббревиатура:
 ТФЗ — Тихвинский ферросплавный завод
 ТФЗ — футбольный клуб (Кызыл-Кия, Киргизия)

См. также 
 Металлург-ТФЗ — футбольный клуб, Россия
  — аббревиатура латиницей